The Beauty Shop – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Bull's Eye
The Beauty Shop – film del 1922 diretto da Edward Dillon
The Beauty Shop – cortometraggio di animazione del 1950 diretto da Eddie Donnelly